Nuisement est un nom d'origine française, pouvant désigner :
des toponymes :
Nuisement, ancienne commune de l'Eure, actuellement Manthelon ;
Nuisement-sur-Coole, commune de la Marne ;
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, autre commune de la Marne ;
Nuisement-aux-Bois, ancienne commune de la Marne (absorbée par Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement) ;
Puits-et-Nuisement, commune de l'Aube ;
Nuisement, hameau de Vernouillet (Eure-et-Loir) ;
une marque de bière :
La Nuisement, bière produite dans la Haute-Marne ;
une personnalité :
Étienne-Martin de Vaugine de Nuisement, commandant de fort et chroniqueur historique en Louisiane française, au .